Příjmení Blom nosí více významných osobností:

 Frans Blom (1893–1963) – dánský cestovatel a archeolog
 Rens Blom (* 1977) – nizozemský atlet, jehož specializací byl skok o tyči
 Viktor Blom (* 1990) – švédský profesionální pokerový hráč

Externí odkazy